Zaland ist der Familienname folgender Personen:

 Farid Zaland (* 1955), afghanischer Komponist, Sänger und Musiker
 Jalil Zaland (1930/1935–2009), afghanischer Musiker